Brühl, città della Renania Settentrionale-Vestfalia in Germania
 Brühl, comune del Baden-Württemberg in Germania

 Heinrich von Brühl (1700-1763), politico tedesco
 Daniel Brühl (1978), attore tedesco

 Brühl, antica strada di Lipsia, in Germania